Liste der Gemeinden in der Provinz Asti.

Stand der Einwohnerzahlen ist der , die Quelle der Einwohnerzahlen ist das ISTAT.

 
Liste (Gemeinden in Italien)